Lolland (gemeente), gemeente in Denemarken
 Lolland (eiland), eiland in Denemarken
 Lolland (pretpark), pretpark in Tilburg
 Luilekkerland als ander woord voor Lolland